Spojení písmen C a B a číslice 1 může mít různé významy:

 Honda CB-1 – motocykl kategorie naked bike
 USS Alaska (CB-1) – americký bitevní křižník třídy Alaska